Tongod (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Tongod (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Tongod